Skådalen (Oslo), een buurt in Oslo
Skådalen (metrostation), een station van de metro van Oslo